Cantonul Lure-Sud este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Andornay || align="right" | 148 || align="right" | 70200 || align="right" | 70021
|-
| Arpenans || align="right" | 190 || align="right" | 70200 || align="right" | 70029
|-
| Les Aynans || align="right" | 312 || align="right" | 70200 || align="right" | 70046
|-
| Frotey-lès-Lure || align="right" | 502 || align="right" | 70200 || align="right" | 70260
|-
| Lure || align="right" | 8 727 (1)|| align="right" | 70200 || align="right" | 70310
|-
| Lyoffans || align="right" | 331 || align="right" | 70200 || align="right" | 70313
|-
| Magny-Danigon || align="right" | 403 || align="right" | 70200 || align="right" | 70318
|-
| Magny-Jobert || align="right" | 69 || align="right" | 70200 || align="right" | 70319
|-
| Magny-Vernois || align="right" | 1 023 || align="right" | 70200 || align="right" | 70321
|-
| Moffans-et-Vacheresse || align="right" | 531 || align="right" | 70200 || align="right" | 70348
|-
| Mollans || align="right" | 226 || align="right" | 70240 || align="right" | 70351
|-
| Palante || align="right" | 156 || align="right" | 70200 || align="right" | 70403
|-
| Roye || align="right" | 1 127 || align="right" | 70200 || align="right" | 70455
|-
| Le Val-de-Gouhenans || align="right" | 35 || align="right" | 70200 || align="right" | 70515
|-
| Vouhenans || align="right" | 403 || align="right" | 70200 || align="right" | 70577
|-
| Vy-lès-Lure || align="right" | 555 || align="right" | 70200 || align="right" | 70581
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône